Les Panthères roses, est une association d'activistes gays et lesbiennes se définissant comme . 

Le mouvement fut créé à Montréal au début des années 2000 et est également présent à Paris, à Lisbonne et en Galice (Espagne). Ce groupe se fit connaître grâce à un reportage de Radio-Canada sur leur , une voiture sur laquelle on pouvait voir une effigie de Stephen Harper se faire sodomiser par une panthère rose faite en papier mâché, l'association l'utilisera pour perturber un congrès conservateur. Le groupe est apparu, en France, au moment de la présidentielle de 2002.

Activités 
Les Panthères roses luttent contre l'homophobie, le sexisme, la transphobie, le racisme et le classisme. Leurs activités rentrent dans les nouveaux mouvements sociaux et héritent des actions d'Act Up-Paris et du Front homosexuel d'action révolutionnaire (FHAR). Mais l'association s'est aussi rapprochée des Indigènes de la République et de mouvements de la communauté musulmane, au nom de la lutte contre l'islamophobie, notamment sur la question du voile.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Capitalisme rose
 LGBT au Québec
 Anarchisme à Montréal
 Pride de nuit

Lien externe 
Site officiel

Association ou organisme québécois LGBT
Association ou organisme pour la défense des droits et des libertés des LGBT en France
Organisme fondé dans les années 2000
Queer
Culture LGBT à Montréal